Sirka peut désigner :
Sirka, ville indienne de  l'État de Jharkhand, située dans le district de Hazaribag ;
Sirka ou Ssirka, ville du Togo, située dans la région de la Kara.